Лазу́рная:

 Лазурная — бухта в Приморском крае.
 Лазурная — река в Приморском крае.
 Лазурная — гостиница в Сочи.
 Лазурная — бывшая платформа Октябрьской железной дороги.
 Лазурная — железнодорожная станция на участке Гомель — Жлобин.
 Лазурная — деревня, Конаковский район, Тверская область, Россия.

См. также 
 Лазурное
 Лазурный